Amblyosyllis lineolata är en ringmaskart som först beskrevs av A. Costa 1864.  Amblyosyllis lineolata ingår i släktet Amblyosyllis och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
lineolata